Route nationale 71 est un nom utilisé pour plusieurs routes :

 Route nationale 71 en Algérie
 Route nationale 71 en Belgique
 Route nationale 71 en Estonie
 Route nationale 71 en France métropolitaine

Voir aussi